Rana fusca est un synonyme attribué à cinq espèces d'amphibiens :
Rana fusca Blyth, 1856, synonyme de Limnonectes blythii (Boulenger, 1920) 
Rana fusca Schneider, 1799, synonyme de Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799)
Rana fusca Raddi, 1823, synonyme de Leptodactylus latrans (Steffen, 1815)
Rana fusca Laurenti, 1768, synonyme de Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)
Rana fusca Thomas, 1855, synonyme de Rana temporaria Linnaeus, 1758

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Dicroglossinae
Leptodactylinae
Pelobatidae
Ranidae